Kantara – villaggio di Cipro
 Kantara – villaggio del Libano